Bathykles () ist:

 Bathykles (Mythologie), in der griechischen Mythologie ein Myrmidone, Sohn des Chalkon
 Bathykles (Bildhauer), ein griechischer Bildhauer